Палопо () — город в провинции Южный Сулавеси, Индонезия. Образует самостоятельный городской округ. Население — 147 932 чел. (2010).

География 
Город расположен на юге центральной части острова Сулавеси, на берегу далеко вдающегося в глубь острова залива . Расстояние до крупнейшего города острова — Макассара — 375 км. Берега характеризуются наличием песчаных пляжей, со стороны суши же город обступают горы и холмы — до 1000 м высотой.

С севера, запада и юга Палопо окружён территорией  и граничит с тремя его районами — ,  и  соответственно.

Климат — влажный тропический. Количество осадков — 500-1000 мм в год. Среднегодовая температура варьирует в пределах от 25,5 °C до 29,7 °C.

Общая площадь, занимаемая округом — 247,52 км² (0,39% территории провинции).

Административное деление 

В административном плане городской округ делится на 9 районов:

До 2002 года Палопо входил в состав округа Луву, затем был выделен в самостоятельный округ.

Религия 
Ниже представлены данные о религиозном составе населения округа:

Экономика 
Основу экономической жизни города составляют такие отрасли, как: сельское хозяйство (в том числе, выращивание какао и манго), производство мебели, торговля, морские грузоперевозки (работает морской порт), строительство, логистические услуги, туризм, гостиничный бизнес и др.

Примечания 

Города Южного Сулавеси